Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 27A dans le monde.

 Route fédérale 27a en Allemagne
 New York State Route 27A au États-Unis

Voir aussi